Le tournoi de tennis du Surrey est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1968 se dispute à Surbiton du  au .

Judy Tegart remporte le simple dames. En finale, elle bat Christine Janes.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Robin Blakelock et Judy Tegart.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis du Surrey

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Surrey